Плотавец — название населённых пунктов:

Россия 
 Плотавец — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Плотавец — посёлок в Жиздринском районе Калужской области.
 Плотавец — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Плотавец — деревня в Бежецком районе Тверской области.